Ximango é uma espécie de tenaz feita de arame trançado, assim chamada no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, usada como instrumento para pegar as brasas nos fogões a lenha e fogueiras.

Alicates
Cultura do Rio Grande do Sul